Plusieurs châteaux portent le nom de château de La Pommeraye :
 Le château de La Pommeraye, à La Pommeraye (Calvados) ;
 Le château de La Pommeraye, à Agonges (Allier).

Pommeraye